Хемзен () — посёлок в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Ниэнбург-на-Везере. Подчиняется управлению Хемзен. Население 1770 человек. Занимает площадь 39,37 км². Официальный код  —  03 2 56 012.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Примечания

Ссылки 

Города Нижней Саксонии